Hermannsbach ist ein Gewässername:

 Hermannsbach (Entenaubach), linker Zufluss des Entenaubachs bei Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern, des linken Oberlaufs der Schlossauer Ohe
 Hermannsbach (Mistel), linker Zufluss der Mistel (Roter Main) bei Mistelbach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hermannsbach (Teufenbach), rechter Zufluss des Teufenbachs bei Sinkingen, Gemeinde Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, der in den Fischbach (Eschach) mündet